La Planta del Mestre és un paratge del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Està situat al sector més occidental del terme, al sud del Serrat del Corb, al sud-oest del Tossal del Gassó, al nord-oest dels Seixos i a ponent de Cabidella. És a la dreta de la llau del Gassó.

Es tracta d'una partida d'antics camps de conreu, actualment abandonats.

Etimologia 
En terres pallareses, el mot planta adquireix una nova accepció: conjunt de terres on es pot plantar -d'on el nom-, habitualment reunides en una mateixa propietat o pertinença. La segona part del topònim és una al·lusió a la propietat d'aquesta planta: Cal Mestre.

Enllaços externs 

 La Planta del Mestre en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Mestre